Georges (du latin Georgius emprunté au grec Georgios) est un nom qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Heylen
 
Alexandre Georges (1850-1938), compositeur et organiste français ;
 Alphonse-Joseph Georges (1875-1951), général d'armée français ;
 Daisy Georges-Martin (1898-1944), militante féministe et une résistante française ;
 Guy Georges, ancien secrétaire général du Syndicat national des instituteurs de 1976 à 1983 ;
 Guy Georges (naissance en 1962), tueur en série, actuellement en prison ;
 Jacques Georges (1916-2004), sportif français ;
 Janet Georges (née en 1987), haltérophile seychelloise ;
 Jean-Pierre Georges (1949-), poète français ;
 Marcus Georges-Hunt (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Nathalie Georges, journaliste française ;
 Pierre Georges (1919-1944), dit « colonel Fabien », militant communiste et résistant français ;
 Sylvain Georges (1984-), cycliste professionnel français.

Prénom

Monarques 
 Georges de Moukhran, prince géorgien du .
 Georges , roi des Hellènes de 1863 à 1913
 Georges II, roi des Hellènes de 1922 à 1947
 Georges , grand-duc de Mecklembourg-Strelitz de 1816 à 1860
 Georges V, roi de Hanovre de 1851 à 1866.
 Georges , roi de Saxe de 1902 à 1904
 Georges de Bade est co-margrave de Bade-Durlach de 1577 à 1604, puis margrave seul jusqu’en 1621, et margrave de Bade-Bade de 1604 à 1621.
 Georges d’Oldenbourg, comte d'Oldenbourg de 1526 à 1551
 Georges, un roi de Bohême.
 Georges, douze rois de Géorgie ;
 Georges (Prince de Géorgie), roi de Géorgie de 1408 à 1412.

Religieux 
 Georges de Cappadoce ou Georges l'Alexandrin, auteur de CPG 7979
 Georges Choiroboskos, auteur de CPG 7055
 Georges le Grammairien, auteur de CPG 7414-5644655443335
 Georges le Moine, auteur de CPG 7820-7822
 Georges de Pisidie, auteur de CPG 7827-7839
 Georges de Laodicée, auteur de CPG 3555-3558 
 Monseigneur Georges Lemaître, (1894-1966), Prêtre catholique belge, fondateur de la Théorie du Big Bang 
 Georges le Sykéote, auteur de CPG 7973
 Georges, métropolite de Kiev de 1062 à 1073.
 Georges Warda, hymnographe nestorien, de langue syriaque ( ?)

Saints chrétiens

Toponyme 

 
 l'Île Georges à Halifax au Canada ;
 The Georges, hôtel américain situé à Lexington, en Virginie ;
 l'État  de la Géorgie aux États-Unis ;
 l'île britannique de Géorgie du Sud ;
 Saint-Georges-de-Reintembault, Saint-Georges-de-Chesné et Saint-Georges-de-Gréhaigne dans le nord-est de la Bretagne ;
 Géorgie.

Titres 

 Georges, un roman d'Alexandre Dumas écrit en 1843 ;
 Georges, un album de Sylvie Vartan sorti en 1977 ;
 George (Disco Tango), une chanson, initialement publié par la chanteuse allemande Pat Simon en anglais en 1977, reprise en français (sous le titre Georges) par Sylvie Vartan ;
 Georges, une série de romans britanniques de Lucy Hawking et Stephen Hawking publiés entre 2007 et 2016.

Patronyme français
Homonymie de prénom